Marková ist der Familienname folgender Personen:

 Johana Marková (* 1999), tschechische Tennisspielerin
 Marta Pelinka-Marková (* 1947), österreichische Publizistin tschechoslowakischer Herkunft